Асташкин — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Асташкин, Александр Андреевич (род. 1995) — российский футболист.
 Асташкин, Анисим Герасимович (1914—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Асташкин, Михаил Егорович (1908—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Асташкин, Николай Степанович (род. 1934) — бригадир лесозаготовительной бригады, Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Асташкино